De term dubbelkorig wordt voor verschillende dingen gebruikt: 
 de eigenschap van sommige snaarinstrumenten, dat de snaren dubbel zijn uitgevoerd, zie Dubbelkorig snaarinstrument; 
 de eigenschap dat een muziekstuk voor twee koren is geschreven, zie dubbelkoor.